

Patronyme 

 Luo Yunxi (罗云熙 ; né en 1988), acteur et chanteur chinois.

Toponymes 

 Le xian de Yunxi (郧西) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Yunxi (云溪) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.

Homonymie de toponyme